Мустек ( — «мостик») — станция пражского метрополитена на пересечении линий A и B. Получила своё название по близлежащей улице На мустку (Na můstku), проходящей по бывшему средневековому мостику через ров вокруг Старого города. Остатки этого моста можно видеть в подземном вестибюле станции.

Станция выходит на Вацлавскую площадь. Фактически, это две станции, расположенные в разных местах площади и соединённые переходами.

Станция Мустек линии A была открыта 12 августа 1978 года.

Станция Мустек линии B была открыта 2 ноября 1985 года.

Интересные места рядом со станцией 
Обе станции имеют выходы на Вацлавскую площадь.

Наводнение 2002 года 

Во время наводнения 2002 года оба зала станции были затоплены. Зал линии "В" сильно пострадал - с путевых стен почти полностью смыло облицовку, зал линии "А" пострадал сильнее - облицовка почти полностью была смыта и с путевых стен, и с потолка. Работа обоих залов была восстановлена в 1 квартале 2003 года.

Фотографии станций и вестибюлей

Ссылки 
 Mustek станция А на metroweb.cz
 Mustek станция B на metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1978 году
Станции метрополитена, построенные в 1985 году
Линия B Пражского метрополитена
Линия A Пражского метрополитена